Rawitz ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Rawitz (1934–2009), israelischer Politiker und Knessetabgeordneter
 Benjamin Rawitz (1946–2006), israelischer Pianist